Future House Music est une maison de disques néerlandaise et un réseau musical spécialisé dans la Future House. Leur chaîne compte plus d'un million d'abonnés sur YouTube.

Histoire 
Aart van den Dool et Gino van Eijk lance la chaîne en 2014. En Commençant à l'origine avec des genres tels que l'électro house, la progressive house, la deep house, le label s'est finalement concentré sur la future house car, selon Van Eijk, il a été placé sur la carte par les pionniers du genre Oliver Heldens et Tchami. Leur chaîne YouTube est lancée après que Van Eijk et Van Den Dool se soient inspirés du terme de Tchami pour la future maison.

Ils ont finalement décidé d'utiliser la chaîne comme une plateforme pour "regrouper" la musique du genre. Ils ont déclaré : "Nous avions l'avantage du premier arrivé. Personne n'avait encore revendiqué le nom de 'Future House Music'. Nous ne savions pas, bien sûr, que cela prendrait une telle ampleur. Mais bien sûr, nous avons aussi travaillé très dur pour cela." Depuis la création de leur chaîne YouTube, l'identité de "Future House Music" s'est enrichie d'un label (créé en 2016), de produits dérivés et d'événements internationaux

Artistes

Références

Liens externes 

Label de house music